

Cinema 
La città perduta (The Lost City, 1920), serial cinematografico diretto da E.A. Martin
La città perduta (The Lost City, 1935), film diretto da Harry Revier
La città perduta (La cité des enfants perdus, 1995), film diretto da Jean-Pierre Jeunet e Marc Caro

Letteratura 
La città perduta  (Vault of the Ages), romanzo di fantascienza di Poul Anderson
La città perduta (Lost City), romanzo di Clive Cussler del 2004
La città perduta, raccolta di poesie di Stelio Mattioni

Pagine correlate 
La città perduta di Zerzura